Эмил Циннер (; 23 августа 1909, Брно — 8 июля 1942, Майданек) — чехословацкий шахматист еврейского происхождения.

В составе сборной Чехословакии участник неофициальной шахматной олимпиады 1936 г. и шахматной олимпиады 1937 г.

Дважды завоевывал 2-й приз в сильных по составу международных турнирах (Острава 1933 и Прага 1937).

Погиб в концентрационном лагере.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Чехословакии
Жертвы Холокоста